

Musica
 Reverence – singolo dei The Jesus and Mary Chain del 1992
 Reverence – EP degli Emperor del 1996
 Reverence – album dei Faithless del 1996
 Reverence – album dei Parkway Drive del 2018